Leyla steht für:

 Leyla (Vorname), weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen
 Leyla (Roman), Roman von Feridun Zaimoglu, 2006
 Tatort: Leyla, deutscher TV-Krimi (2003)

Siehe auch:
 Layla
 Leila